I Wanna Be, locution anglaise signifiant , contraction orale de , est fréquemment utilisée dans le titre d'œuvres.